Le championnat de Suisse de football de Ligue nationale A 1948-1949 a vu la consécration du FC Lugano.

Format 
Le championnat se compose de 14 équipes. Les deux derniers sont relégués en Ligue nationale B.

Classement final

Relégations 
 Grasshopper-Club Zurich et Urania Genève Sport sont relégués en Ligue nationale B
 FC Saint-Gall et FC Berne sont promus en Ligue nationale A

Meilleurs buteurs 

  Jacques Fatton, 21 buts

Résultats complets 
 Résultats sur RSSSF

1948-1949
Championnat Suisse Football 1948-1949 D1
Championnat Suisse Football 1948-1949 D1
Suisse D1
Suisse D1